Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1922/1923 — 33-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Спорт в Великобритании в 1922 году
Спорт в Великобритании в 1923 году
1920-е годы в Северной Ирландии